Krośnice peut désigner en Pologne :

 Krośnice, village de la voïvodie de Basse-Silésie et siège de la gmina de Krośnice.
 Krośnice, village de la voïvodie de Mazovie